Бюри:

 Бюри — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская.
 Бюри — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Приморская Шаранта.
 Бюри, Блаз де (1813—1888) — французский писатель, поэт, драматург, композитор.